Adderly steht für:
 Adderly (Fernsehserie), eine kanadische TV-Serie
 Adderly Fong (* 1990), hongkong-chinesischer Rennfahrer 
 Anthony Adderly, Fußballspieler aus Belize

Siehe auch:
 Adderley